Oro hace referencia a varios

Naturaleza
 Oro, elemento químico, metal brillante, amarillo y pesado.
 Oro nativo mineral, oro en forma elemental.
 Oró u orón, nombre común de la especie vegetal Acer opalus.

Arte
Edad de oro (desambiguación)
Oro (película), española, ambientada en el siglo XVI.

Color
 Oro (color), matiz del color amarillo.
 Oro (heráldica), color que representa el oro.

Deportes

 Gol de oro, método para determinar el ganador de un partido de fútbol que terminaba empatado después del tiempo reglamentario.
 Medalla de oro, premio que se otorga al primer puesto en competencias deportivas.
 Club Deportivo Oro, Oro de Jalisco, equipo de fútbol de la ciudad de Guadalajara, México.

Economía

 Fiebre del oro, período de migración apresurada y masiva de trabajadores hacia áreas en las que se había producido un descubrimiento de oro.
 Patrón oro, sistema monetario por el cual se fija el valor de una divisa en términos de una determinada cantidad de oro.
 Reserva de oro, depósitos de valor de los bancos centrales basados en dicho metal.

Ficción
 El Kahal-Oro, libro del escritor argentino Hugo Wast.
 Oro (Street Fighter), personaje ficticio de la saga de videojuegos Street Fighter.
 Pokémon Oro y Plata, videojuego de la saga Pokémon.

Lugares
 Departamento Fray Justo Santa María de Oro, provincia del Chaco, Argentina.
 Provincia de El Oro, Ecuador.
 El Oro (Estado de México), municipio mexicano. 
 Provincia de Oro, provincia costera de Papúa Nueva Guinea.
 Orø, isla de Dinamarca.
 Santuario de Nuestra Señora de Oro, santuario religioso español.

Música
 Disco de oro, una certificación de ventas discográficas que se ofrece por un determinado número de álbumes vendidos.
 Oro (álbum de Thalía) (2002), recopilatorio de la cantante mexicana Thalía.
 Oro (álbum de Divididos) (2003), recopilatorio de la banda argentina de rock Divididos.
 Oro (álbum de Pastoral) (2007), recopilatorio del dúo argentino de rock Pastoral.

Personas
 Bruno Oro (n. 1978), actor, imitador y cantante español.
 Domingo de Oro (1800-1879), político argentino.
 Justo Santa María de Oro (1772-1836), religioso argentino.
 Oscar González Oro (n. 1951), periodista argentino.
 Jesús Javier Hernández Silva "Oro", (1971-1993), luchador profesional mexicano.

Además

 Bodas de oro, periodo de aniversario de bodas que corresponde a 50 años de matrimonio.
 Línea Oro (Metro de Los Ángeles), línea del tren ligero de Los Ángeles, Estados Unidos.
 Regla de oro

Otros
Oro blanco (desambiguación)
Oro verde (desambiguación)

Enlaces externos